Boudewijn van België (1869-1891), prins van België
 Boudewijn van België (1930-1993), koning van België

 Genoemd naar Boudewijn van België (1930-1993)
 A3 (België), de Autoroute Roi Baudouin
 Koning Boudewijnstadion
 Koning Boudewijnpark